

Населені пункти та їхні частини
 Велькополе — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Велькополе — село в гміні Ґошкув Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Велькополе — село в гміні Ренчно Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Велькополе — село в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Велькополе — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Велькополе — частина міста Тушин у Лодзькому-Східному повіті Лодзинського воєводства
 Велькополе — частина села Ленґоніце-Мале в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Велькополе — частина села Пустельник у гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства

Примітки